Phước Hòa (Bình Dương)
 Phước Hòa (Tam Kỳ, Quảng Nam)
 Phước Hòa (Phước Sơn, Quảng Nam)
 Phước Hòa (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Phước Hòa (Khánh Hòa)
 Phước Hòa (Bình Định)
 Phước Hòa (Ninh Thuận)